Le championnat 2012-2013 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga ». Il compte douze équipes engagées.

Saison régulière 
Quatre équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : le HDD ZM Olimpija Ljubljana (Slovénie), l'Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie), le KHL Medveščak Zagreb (Croatie) et l'Orli Znojmo (République tchèque). L'Acroni Jesenice (Slovénie) n'est pas accepté en raison de difficultés financières.

Première phase

Poule de classement 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Poule de qualification 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Séries éliminatoires

Effectif champion

Références 

2012-2013
Autriche
Sport en Autriche en 2012
Sport en Autriche en 2013